«Регио́ны Росси́и»

 Регионы России — депутатская группа в Государственной думе России 2 и 3 созыва.
 Регионы России — российский общественно-политический журнал.
 Субъекты Российской Федерации — территориальные единицы верхнего уровня России.